Джон Мэтью Мёрфи () (1946, Эссекс) — брендинг-консультант, создатель фирмы Interbrand, одного из первых и главных брендинговых консалтинговых агентств. Изобретатель термина «брендинг». Пионер брендинговой оценки. С 1996 года пивовар, создатель пивоварни St. Peter's. В 2001 году ему была присуждена почётная степень доктора социальных наук Университета Брунеля.

Interbrand
В 1979 году Мёрфи открыл свой первый офис в Нью-Йорке и компания, носившая до этого имя Novamark была переименована в Interbrand. Фирма предложила услугу, которая дала старт целой отрасли: оценка стоимости брендов. Как он сам впоследствии рассказывал: «повсюду продавались бизнесы, производящие брендованные товары, хотя на самом деле стоило бы продавать сами бренды. Но никто не знал, как оценивать их». В 1987 году Interbrand заявил, что обладает собственной методологией оценки стоимости брендов, а в 1989 году Мёрфи выпустил свою эпохальную книгу «Оценка брендов — поиск правдивого и честного взгляда» (). В 1993 году Джон решил продать Interbrand, его купила компания Omnicom. До 1996 года продолжал работать в руководстве Интербренда, помогая передаче его новому владельцу, после чего окончательно покинул компанию.

Бренды
С участием Джона Мёрфи были созданы следующие всемирно известные бренды:

Prestel, система видеотелефонии
Бритиш Телеком, отделение Почты, ставшее самостоятельным подразделением
Land Rover Discovery
Прозак

Пивоварня St. Peter’s
После ухода из брендингового агентства Джон Мёрфи решил создавать собственные бренды. Размышляя над тем, почему английское пиво и эли так сложно найти за рубежом, он пришёл к выводу, что большинство пивоваров предпочитают продавать своё пиво через местные пабы, вместо того, чтобы двигать свой бренд. Англичане преимущественно также пьют местное пиво в местных пабах. В 1996 году Мёрфи создал с нуля небольшую крафтовую пивоварню в Саффолке, выкупив поместье St. Peter’s hall. Бизнес был ориентирован прежде всего на международный рынок, а не на пабы. На текущий момент они производят почти 3 миллиона литров пива в год. В 2013 году компания St. Peter’s оценивалась в 12-15 млн. фунтов стерлингов.

Плимутский джин 

Джон Мёрфи участвовал в покупке у компании Allied Domecq винокурни и бренда Плимутский джин в 1996 году. Этот джин был уникальным английским продуктом со славной историей. На момент покупки производилось всего 3000 бутылок в год, хотя производственные мощности позволяли изготавливать до 200000. После выпуска новой упаковки и продвижения, продажи составили 150 тысяч упаковок в 2003 году.

Личная жизнь
Был женат в 1969-2000 годах на баронессе Элен Мёрфи, члене Палаты лордов.

Литература 
 John Murphy, Michael Rowe. How to design trademarks and logos. — North Light Books, 1988.
 John Murphy. Brand Valuation – Establishing a true and fair view. — London: Hutchinson Business Books, 1989. — ISBN 0-09-174261-7.
 John Murphy. Brand Stategy. — 1990. — ISBN 0130841617.
 John Murphy. Brandfather: the man who invented branding. — 2017. — .

Примечания 

Предприниматели Великобритании